Een ras uit The Legend of Zelda
Zora (geslacht), een spinnengeslacht
 Zora (robot), een humanoïde robot